Solotuchino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Solotuchino (Kursk), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Kursk

 Solotuchino (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Solotuchino (Kursk, Kurtschatow), Weiler in der Oblast Kursk, Rajon Kurtschatow
 Solotuchino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Solotuchino (Omsk, Pawlogradka), Dorf in der Oblast Omsk, Rajon Pawlogradka
 Solotuchino (Omsk, Tscherlak), Dorf in der Oblast Omsk, Rajon Tscherlak
 Solotuchino (Orjol, Krasnaja Sarja), Dorf in der Oblast Orjol, Rajon Krasnaja Sarja
 Solotuchino (Orjol, Mzensk), Dorf in der Oblast Orjol, Rajon Mzensk
 Solotuchino (Pskow, Kunja), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Kunja
 Solotuchino (Pskow, Porchow), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Porchow
 Solotuchino (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien
Siehe auch:
 Solotuchin